Cet article est une liste non exhaustive des publications périodiques de la presse écrite.

Publications en afrikaans

Die Republikein

Publications en allemand



Quotidiens 
 Berliner Zeitung
 Bild-Zeitung
 L'Express
 Financial Times Deutschland
 Frankfurter Allgemeine Zeitung
 Frankfurter Rundschau
 Junge Welt
 Neues Deutschland
 Pforzheimer Zeitung
 Rheinzeitung
 Der Spiegel
 Der Stern
 Süddeutsche Zeitung
 Der Tagesspiegel
 Die Tageszeitung
 Die Welt

Hebdomadaires 
 Der Spiegel
 Die Zeit
 Der Stern
 Focus

Kleine Zeitung
 Kronenzeitung
 Kurier
 Linzer Zeitung
 Oberösterreichische Nachrichten
 Österreich
 Die Presse
 Salzburger Nachrichten
 Der Standard
 Tiroler Tageszeitung
 Wiener Zeitung

Grenz Echo

Aargauer Zeitung
 Basellandschaftliche Zeitung
 Basler Zeitung
 Berner Zeitung
 Bieler Tagblatt
 Blick
 Der Bund
 Neue Luzerner Zeitung
 Neue Zürcher Zeitung
 St. Galler Tagblatt
 Die Südostschweiz
 Tages Anzeiger
 Die Weltwoche

Allgemeine Zeitung

Publications en anglais

Quotidiens

Liste des journaux sud-africains

Buenos Aires Herald



National 
 The Australian
 The Australian Financial Review
 Indus Age
 mX

The Advertiser

Kalgoorlie Miner
 The West Australian

Canberra 
 The Canberra Times

Blacktown City Sun
 The Daily Telegraph
 Hornsby & Upper North Shore Advocate
 Manly Dayly
 The Sydney Morning Herald

The Courier-Mail
 The Cairns Post
 Gold Coast Bulletin
 The Morning Bulletin
 Townsville Bulletin

The Advocate
 The Examiner
 The Mercury

Northern Territory News

The Advertiser (Bendigo)
 The Age
 The Courier
 The Geelong Advertiser
 The Herald Sun
 The Melbourne Times
 Sunraysia Daily

Gulf Daily News

The Barbados Advocate
 The daily nation

The Bhutan Times
 Kuensel

The Cambodia Daily
 Phnom Penh Post



National 
 The Globe and Mail
 The National Post

The Calgary Herald
 The Calgary Sun
 The Edmonton Journal
 Edmonton Sun
 Lethbridge Herald

The Province
 The Vancouver Sun
 The Victoria Times Columnist

Charlottetown Guardian

Brandon Sun
 Winnipeg Free Press
 Winnipeg Sun

The Daily Gleaner
 Telegraph-Journal
 Times & Transcript

Cape Breton Post
 The Chronicle Herald
 The Daily News

Brantford Expositor
 Guelph Mercury
 Hamilton Spectator
 Kingston Whig-Standard
 Kitchener-Waterloo Record
 London Free Press
 North Bay Nugget
 The Ottawa Citizen
 The Ottawa Sun
 Owen Sound Sun Times
 Peterborough Examiner
 Sarnia Observer
 St. Catherines Standard
 Sudbury Star
 Thunder Bay Chronicle-Journal
 Timmins Daily Press
 The Toronto Star
 Toronto Sun
 Windsor Star

The Gazette
 The Record
Journal de Montréal
La Presse 
Journal de Québec
Le Devoir
Le Soleil

The Leader-Post
 Prince Albert Daily Herald
 Star-Phoenix

The Telegram
 The Western Star

Chine et Taïwan

China Daily
 Oriental Sports Daily
 People's Daily

Shanghai Daily
 South China Morning Post
 The Standard

China Post
 Taiwan News
 Taipei Times

International 
 Epoch Times

Daily News Egypt

The Austin Chronicle
 The Chicago-Sun Times
 The Dallas Examiner
 The Dallas Morning News
 The Houston Chronicle
 The Herald Tribune
 The Los Angeles Times
 The New York Post
 The New York Times
 The Seattle Times
 USA Today
 The Washington Post
 The Washington Times

The Times of India

The Irish Times

The Japan Times

The Vientiane Times

Liberia 
 FrontPage Africa
 Liberian Times

The Namibian

The Manila Times
 Philippine Daily Inquirer

The Daily Mirror
 The Financial Times
 The Guardian
 The Morning Star
 The Sun
 The Times
 The Daily Mail
 The Daily Express
 The Independent

The New Times

Hebdomadaires

Kabul Weekly



National 
 Green Left Weekly

The Independent Weekly
 Messenger Newspapers

The Sunday Times

North Shore Times
 North Side Courier
 Northern District Times
 St George & Sutherland Shire Leader
 The Sun-Herald
 Sydney Star Observer

The Sunday Mail
 Tablelands Advertiser
 Weekend Bulletin

The Sunday Tasmanian

The Geelong News
 The Sunday Age
 The Sunday Herald Sun

Phnom Penh Post



Banff Crag & Canyon
 Camrose Canadian
 Canmore Leader
 FFWD
 Rocky Mountain Outlook
 Southern Sun Times

Coquitlam Now
 The Georgia Straight
 Monday Magazine
 Squamish Chief
 Undercurrent

Carillon News
 Uptown

Bugle-Observer

The Coast

Capital Xtra!
 Echo Weekly
 eye
 Northern Life
 Northern News
 Now
 Xtra!

The Quebec Chronicle-Telegraph

Davidson Leader
 The Outlook
 Regina Sun



The Sunday Examiner
 Sunday Morning Post

Time
 Newsweek

Cork Independent

Mensuels



National 
 The Australian Senior

Darlington Review

Publications en arabe

El watan
 Liberté









Publications en espagnol































Publications en français







Quotidiens

L’Acadie nouvelle

Le Droit

Le Devoir
 Le Journal de Montréal
 Le Journal de Québec
 Le Nouvelliste
 La Presse
 Le Quotidien
 Le Soleil
 La Tribune de Sherbrooke
 La Voix de l'Est
 Le Québécois

Hebdomadaires

Le courrier de la Nouvelle-Écosse

L'express de Toronto
 Le Voyageur

Voir

Mensuels

L'actualité
 Protégez-vous
 Québec Science
 Elle Québec
 Lou-Lou
 Décormag
 Clin d'œil
 Jobboom
 Filles
 Cool!



Quotidiens 
 Le Quotidien du peuple

International 
 La Grande Époque
 La Chine au présent
 Herald Post



Le Progrès égyptien
 Al Ahram Hebdo



Balistrad
 Le Matin
 Le Nouvelliste
 Haïti en Marche
 Haïti Progrès

Le Rénovateur

L'Orient-Le Jour
 La Revue du Liban
 Magazine

Luxemburger Wort (en partie en français)
 Lux-Post (en partie en français et allemand)
 Le Quotidien
 Le Jeudi
 La Voix du Luxembourg
 L'essentiel



L'Hebdo
 News On Sunday
 Bollywood Massala
 Le Mauricien
 Ile Maurice Actualité

Le Citoyen
 Le Confident
 Le Démocrate
 Les Dernières Nouvelles
 L'Hirondelle

L'Aurore
 Le Soleil
 L'Observateur
 Le Matin
 Le Quotidien
 Sud Quotidien
 Thiof
 Wal Fadjri
 le Temps de l'Afrique
 Le Cafard libéré
 Canalactu



le progrès
 l'observateur
 RAFIGUI Presse Jeunes, Magazine culturel et socio-éducatif de jeunes

La Presse

Publications en italien

Quotidiens

Il Globo

Il Corriere canadese

La Voce del Popolo

Il Corriere della Sera
 Il Fatto quotidiano 
 Il Foglio
 La Gazzetta dello Sport
 Il Giornale
 Italia Oggi
 Il Messaggero
 La Repubblica
 Il Resto del Carlino
 Il Secolo XIX
 Il Sole 24 Ore
 La Stampa (Turin)
 Il Tempo
 Il Tirreno

La Tribuna Sammarinese

Corriere del Ticino
 Giornale del Popolo
 LaRegione Ticino
 LaNotizia

L'Osservatore Romano

Publications en néerlandais



Quotidiens 
 Het Belang van Limburg
 Gazet van Antwerpen
 Het Laatste Nieuws
 De Morgen
 Het Nieuwsblad
 De Standaard
 De Tijd
 Het Volk



Publications en portugais

Quotidiens 
 Brasil em Folhas



A Tarde

Correio Braziliense

Estado de Minas

Amazônia Jornal
 Diário do Pará
 O Liberal

Gazeta do Paraná

Diario de Pernambuco
 Jornal do Commercio

Jornal do Brasil
 Jornal do Commercio
 O Dia
 O Globo

Correio do Povo
 Diário do Povo
 Zero Hora

Correio Popular
 Diário de S. Paulo
 O Estado de S. Paulo
 Folha de S. Paulo
 Valor Econômico

Correio da Manhã quotidien généraliste
 Correio do Minho quotidien généraliste à orientation régionale
 Jornal de Noticias quotidien généraliste
 Diário de Notícias quotidien généraliste
 Público quotidien généraliste
 A Bola quotidien sportif
 Record quotidien sportif
 O Jogo quotidien sportif 

 "STESS Magazine" quotidien généraliste

Publications en tibétain 
 Tibet Times

Voir aussi

Articles connexes 
 Presse écrite
 Agence de presse
 Famille de presse
 Liste de revues informatiques sur papier
 Liste des revues et magazines de cinéma
 Fanzine (presse amateur)
 Vente au numéro

Liens externes 
 Tous les online journaux du monde, par pays
 Extraits de magazines français disponibles en ligne gratuitement
 Online Magazines